«Иртыш» () — самый титулованный казахстанский женский баскетбольный клуб. 15-ти кратный чемпион Казахстана и 4-х кратный обладатель Кубка страны, 7 сезонов команда выступала в чемпионате России, где лучшим достижением являлось 6-е место (сезон 2000/01).

История 
История клуба ведётся с начала 90-х годов 20 столетия, когда Павлодарский нефтехимический завод взял под свою опеку женскую баскетбольную команду. В настоящий момент, по окончании 22-го чемпионата Казахстана по баскетболу (2013/14)  «Иртыш-ПНХЗ» имеет на своём счету 15 титулов лучшей национальной команды.

Помимо выступлений в Казахстане павлодарские баскетболистки участвовали ещё и в чемпионате России. Получив разрешение от Российской федерации баскетбола, «Иртыш-ПНХЗ» в сезоне 1998/99 заявился в высшую лигу российского первенства и 2 раза подряд становился победителем турнира. В 2000 году клуб вошёл в элитный дивизион «Суперлига», где в первом же сезоне произвёл фурор — 6-е место из 18 команд. Но в следующем сезоне возникли проблемы с финансированием и команда, после 22-х игр, была вынуждена сняться с чемпионата России.

Следующее возвращение в российское первенство состоялось в сезоне 2005/06 и снова с высшей лиги. Через два года команда поднялась наверх в «Суперлигу Б», где в первом и единственном своём сезоне заняла 8-е место.

В 2016 году новым спонсором клуба стал Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Чемпионат Казахстана

Чемпионат России

Состав команды

Текущий состав

Известные игроки 
  Елена Соловьева
  Нелли Невзорова

Известные тренеры 
  Сергей Сериков

См. также 
 Иртыш (мужской баскетбольный клуб)
 Иртыш-2

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы Казахстана
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Павлодара
Женские баскетбольные клубы